

Geografia 
 Fai della Paganella – comune della provincia di Trento (Italia)

Sigle 
 Fédération aéronautique internationale – federazione aeronautica internazionale
 Federazione anarchica informale – sigla sotto cui sono stai rivendicati attentati dinamitardi; non ha niente a che fare con la Federazione anarchica italiana
 Federazione anarchica italiana – organizzazione anarchica italiana
 Federación Anarquista Ibérica – organizzazione anarchica iberica
 Federazione Autotrasportatori Italiani – associazione imprenditoriale italiana, fondata nel 1963, per il trasporto merci su strada per conto di terzi
 Fondo Aiuti Italiani – fondazione italiana per la cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo
 Fai - Fondo per l'Ambiente Italiano – fondazione italiana di tutela del patrimonio d'arte e natura
 Football Association of Ireland – federazione calcistica irlandese
 Frente Amplio de Izquierda – partito politico peruviano
 Fully Automatic Installation – distribuzione GNU/Linux
 Fotovoltaico architettonicamente integrato – tecnologie fotovoltaiche applicate agli edifici come parte integrante dell'involucro edilizio
 Festival Automobile International –  manifestazione automobilistica francese

Codici 
 FAI – codice aeroportuale IATA del Fairbanks International Airport di Fairbanks (Stati Uniti)
 FAI – codice vettore ICAO di Falcon Air
 fai – codice ISO 639-3 della lingua faiwol

Altro 
 FAI (Ford-A Izhorskiy) – autoblindo sovietico